Stroby steht für:

 Strøby, Ort auf Seeland, Dänemark
 Wallace Stroby (* 1960), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller